Кафедральний собор Бразиліа — католицький собор у місті Бразиліа авторства Оскара Німеєра, споруджений протягом 1958—1970 років.

Посилання 
 Офіційний сайт

Бразиліа
Християнські храми Бразилії
Будівлі за проєктами Оскара Німеєра
Гіперболоїдні конструкції
Засновані у Бразилії 1970